Other Worlds (rivista), rivista di fantascienza e fantastico statunitense
Other Worlds (EP), extended play di debutto della band statunitense degli Screaming Trees (1985)
Other Worlds (album), album di cover e versioni acustiche dei The Pretty Reckless (2022)